Curtea Veche poate fi:

 Curtea Veche, prima curte domnească din București
 Biserica Curtea Veche
 Muzeul Curtea Veche
 Curtea Veche nr. 43
 Editura Curtea Veche